Schlacht an der Aisne bezeichnet verschiedene militärische Auseinandersetzungen, die am Fluss Aisne in Nordfrankreich ausgetragen wurden:

In der Antike (als die Aisne noch lateinisch Axona genannt wurde):
 Schlacht von Axona (57 v. Chr.)

Im Ersten Weltkrieg:
 Schlacht an der Aisne (1914) (September 1914)
 Schlacht an der Aisne (1917) (April/Mai 1917)
 Schlacht bei Malmaison, auch Oktoberschlacht an der Aisne genannt (Oktober 1917)
 Schlacht an der Aisne (1918) (Mai/Juni 1918) 

Im Zweiten Weltkrieg:
 Schlacht an der Aisne (1940) (Mai/Juni 1940)